Kiko kan syfta på:

Personer
 Kiko (fotbollsspelare) (född 1972), spansk fotbollsspelare
 Kiko Femenía (född 1991), spansk fotbollsspelare
 Federico Macheda (Federico "Kiko" Macheda) (född 1991), italiensk fotbollsspelare
 Kawashima Kiko (1966–), prinsessa av Japan